Il doppio del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Brands e Jun Woong-sun che hanno battuto in finale Ilija Bozoljac e Dušan Vemić 2-6, 7-64, [10-6].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Eric Butorac /  Ashley Fisher (semifinali)

 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (quarti di finale)
 Stephen Huss /  Ross Hutchins (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2008